Medinger oder Médinger ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Medinger (1852–1909), österreichischer Industrieller und Landtagsabgeordneter 
 Emile Medinger (* 1884; † unbekannt), österreichischer Ingenieur, Industrieller und Automobilrennfahrer 
 Hermann Medinger (1900–1979), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johann von Medinger (1846–1908), österreichischer Industrieller und Inhaber der Nußdorfer Bierbrauerei
 Paul Médinger (1859–1895), französischer Bahnradsportler
 Wilhelm von Medinger (1878–1934), österreichisch-tschechoslowakischer Politiker